Claverton (Cheshire), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire
 Claverton (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset